Міжнародний аеропорт Хамад (), (IATA: DOH, ICAO: OTHH) — цивільний міжнародний аеропорт в Досі, столиці Катару, один з двох комерційних аеропортів Катару. Побудований, як заміна аеропорту Доха, проте летовище Дохи було відкрито, щоб допомогти Хамаду з пасажиропотоком до чемпіонату світу з футболу-2022 в Катарі.

Летовище Хамад (раніше відомий як Новий аеропорт Доха), планувалося відкрити у 2009 році, проте після серії довгих затримок, аеропорт відкрився 30 квітня 2014 року. До 27 травня всі літаки національного перевізника Qatar Airways були переведені в аеропорт Хамад.

Будівництво  
Вперше аеропорт Хамад був представлений у 2003, але його будівництво почалося тільки в 2005. Аеропорт побудований у 5 км на південь від аеропорту Доха. Летовище займає територію у 500 акрів, і спочатку був побудований для авіакомпаній без зони очікування.

Рішення про будівництво було прийнято в зв'язку зі збільшенням кількості пасажирів у аеропорту Доха. Потужностей нового аеропорту вистачає для обслуговування 29 мільйонів пасажирів щороку, це у 3 рази більше існуючого пасажиропотоку. Після закінчення будівництва, аеропорт зможе приймати понад 50 мільйонів пасажирів одноразово, що робить його другим за величиною трафіку в регіоні, після Міжнародного аеропорту Дубай. Очікується, що аеропорт зможе приймати понад 320 повітряних суден одноразово, а також обслуговувати 2 млн. тонн вантажу. Кількість пунктів реєстрації збільшення втричі, в порівнянні з існуючою інфраструктурою. Весь аеропорт по площі становитиме третину від усього міста Доха.

Так як аеропорт знаходиться в пустелі, він зроблений у вигляді оазису. Велика частина оформлена за допомогою водних споруд, а також тропічних рослин.

Відкриття 
міжнародний аеропорт Хамад відкрився з прильотом «Qatar Airways» Airbus A320 з важливими особами на борту, об 11:30 AM Doha Time. Для пасажирських перевезень Хамад відкрився 30 квітня 2014 року
.

Злітно посадкові смуги 
Аеропорт має дві злітно посадкові смуги, розташовані на відстані 2 км одина від одної, що дозволяє забезпечувати незалежне використання обох смуг аеропорту. Одна зі смуг довжиною 4,9 км є найдовшою злітно посадковою смугою в регіоні, і одною з найдовших у світі. Друга смуга має довжину 4,3 км.

Авіалінії та напрямки

Пасажирські

Вантажні

Примітки

Див. також 
 Доха (аеропорт)
 Хамад (порт)

Посилання 

 Офіційний сайт

Транспорт Дохи
Хамад
Транспорт Катару
Доха
засновані у Катарі 2014
Аеропорти, збудовані 2014